Зайцевское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Ярцевского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Зайцево.

Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 28 мая 2015 года года с включением всех входивших в его состав населённых пунктов в Михейковское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 118,8 км²
 Расположение: центральная часть Ярцевского района
 Граничит:
 на севере — с Кротовским сельским поселением
 на востоке — с Капыревщинским сельским поселением
 на юго-востоке — с Суетовским сельским поселением
 на юго-западе — с Михейковским сельским поселением
 на западе — с Духовщинским районом
 Крупные реки: Вопь, Царевич.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 5 населённых пунктов
 Зайцево, деревня
 Колковичи, деревня
 Приселье, деревня
 Скачихино, деревня
 Шишкино, деревня

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Ярцевского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году